Il singolare femminile dell'UNICEF Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Tamarine Tanasugarn era la campionessa uscente, ma è stata sconfitta al primo turno da Anastasija Rodionova.

Justine Henin ha battuto in finale Andrea Petković 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Justine Henin (campionessa)
 Dinara Safina (primo turno)
 Marija Kirilenko (secondo turno, ritirata)
 Jaroslava Švedova (quarti di finale)

 Alexandra Dulgheru (semifinale)
 Sara Errani (primo turno) 
 Andrea Petković (finale)
 Anabel Medina Garrigues (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

UNICEF Open 2010